Overworld est le cinquième album du producteur d'electronic dance music norvégien Aleksander Vinter, et son troisième sous le nom de Savant.

Liste des pistes

Références 

Album musical sorti en 2012
Album de Savant